La Xemeneia de Can Marfà és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
Xemeneia de vapor de la fàbrica de Can Marfà situada entre les dues naus que constitueixen el conjunt fabril. Es tracta d'un element exempt, d'obra vista i de construcció tronco-cònica que s'entrega al terra mitjançant una base octogonal d'uns tres metres d'alçada. Es troba en força bon estat tot i que en la seva part superior fou necessari reforçar-la amb uns cèrcols metàl·lics.

Història 
L'any 1851 Gaietà Marfà s'establia com a fabricant de gènere de punt al camí Ral. L'empresa anà creixent i entre 1881 i 1892 passà a mans de Vidua i Fills de Gaietà Marfà. De 1892 a 1904 s'anomena Fills de Gaietà Marfà i cia. De 1904 a 1931 l'empresa rep el nom de Fills de Marfà s en c. De 1931 a 1975 s'anomena Industrial Mataró-Girona SA. L'any 1984 la fàbrica passa a mans dels treballadors en forma de Societat Anònima Laboral.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Xemeneies del Maresme